Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute du 12 au .

Kaia Kanepi remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alberta Brianti et Sara Errani.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2010
Palerme
Sport en Italie en 2010
Tennis en juillet 2010